Blaze (canal de televisão) - canal de televisão europeu
 Blaze (romance) - de autoria de Stephen King
 Blaze (filme) - de 1989, com Paul Newman
 Blaze Bayley - ex-vocalista da banda inglesa Iron Maiden
 Blaze (futebol americano) - time de futebol americano brasileiro.

Personagens 
Blaze (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Blaze (Mortal Kombat) - da série de jogos eletrônicos
Blaze the Cat - da série Sonic the Hedgehog

Desambiguação